Radio Émotion est un nom qui appartient à plusieurs stations de radio :

 Radio Émotion, radio locale belge créée en 1982 diffusant à Braine-l'Alleud ;
 Radio Émotion, radio locale française créée en 2008 diffusant à Nice et ses environs.